Kétó, az ókeaniszok egyike
 Kétó, Pontusz és Gaia leánya